JSD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stratford Sikorsky (Stati Uniti)
 JSD – abbreviazione per Doctor of Juridical Science, titolo di studio anglosassone